Александровская волость — название ряда исторических административно-территориальных единиц Российской империи, РСФСР, УСССР и СССР.

Список

Архангельская губерния 
 Александровская волость — в Мурманском уезде (1920—1921), затем в составе Мурманской губернии (1921—1927).

Акмолинская волость 
 Александровская волость — в Кокчетавском уезде.
 Александровская волость — в Омском уезде.

Бессарабская губерния 
 Александровская волость — в Аккерманском уезде.

Виленская губерния 
 Александровская волость — в Лидском уезде.
 Александровская волость — в Свенцянском уезде.
 Александровская волость — в Трокском уезде.

Витебская губерния 
 Александровская волость — в Полоцком уезде.

Владимирская губерния 
 Александровская волость — в Александровском уезде.
 Александровская волость — в Судогодском уезде.

Воронежская губерния 
 Александровская волость — в Бобровском уезде.
 Александровская волость — в Валуйском уезде.
 Александровская волость — в Задонском уезде.
 Александровская волость — в Павловском уезде.

Вятская губерния 
 Александровская волость — в Елабужском уезде.
 Александровская волость — в Нолинском уезде.

Гродненская губерния 
 Александровская волость — в Бельском уезде.

Екатеринославская губерния 
 Александровская волость — в Бахмутском уезде.
 Александровская волость — в Верхнеднепровском уезде.
 Александровская волость — в Павлоградском уезде.
 Александровская волость — в Славяносербском уезде.

Енисейская губерния 
 Александровская волость — в Канском уезде.

Забайкальская область 
 Александровская волость — в Нерчинско-Заводском уезде.
 Александровская волость — в Читинском уезде.

Киевская губерния 
 Александровская волость — в Чигиринском уезде.

Ковенская губерния 
 Александровская волость — в Ковенском уезде.
 Александровская волость — в Россиенском уезде.

Костромская губерния 
 Александровская волость — в Буйском уезде.

Курская губерния 
 Александровская волость — в Грайворонском уезде.

Нижегородская губерния 
 Александровская волость — в Сергачском уезде.

Олонецкая губерния 
 Александровская волость — в Каргопольском уезде.

Оренбургская губерния 
 Александровская волость — в Оренбургском уезде.

Орловская губерния 
 Александровская волость — в Малоархангельском уезде.

Пермская губерния 
 Александровская волость — в Красноуфимском уезде.
 Александровская волость — в Осинском уезде.
 Александровская волость — в Соликамском уезде.

Псковская губерния 
 Александровская волость — в Порховском уезде.

Самарская губерния 
 Александровская волость — в Бугульминском уезде.
 Александровская волость — в Самарском уезде.

Санкт-Петербургская губерния 
 Александровская волость — в Санкт-Петербургском уезде.

Саратовская губерния 
 Александровская волость — в Аткарском уезде.
 Александровская волость — в Саратовском уезде.
 Александровская волость — в Царицынском уезде.

Таврическая губерния 
 Александровская волость — в Бердянском уезде.
 Александровская волость — в Перекопском уезде.

Тамбовская губерния 
 Александровская волость — в Моршанском уезде.
 Александровская волость — в Тамбовском уезде.

Томская губерния 
 Александровская волость — в Барнаульском уезде.
 Александровская волость — в Бийском уезде.
 Александровская волость — в Змеиногорском уезде.
 Александровская волость — в Нарымском уезде.
 Александровская волость — в Томском уезде.

Харьковская губерния 
 Александровская волость — в Изюмском уезде.
 Александровская волость — в Старобельском уезде.

Херсонская губерния 
 Александровская волость — в Ананьевском уезде.
 Александровская волость — в Елисаветградском уезде.
 Александровская волость — в Одесском уезде.
 Александровская волость — в Херсонском уезде.

Черниговская губерния 
 Александровская волость — в Сосницком уезде.

См. также